

Anno 
 666 o 666 a.C.

Astronomia 
 666 Desdemona, un asteroide

Codici 
 666 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Moorpark College Observatory, nella Contea di Los Angeles (California), degli Stati Uniti

Matematica 
 666 – numero

Musica 
 666  – album degli Aphrodite's Child del 1976
 666  – album dei Kat del 1986
 666  – album dei Billy Talent del 2007
 666 – gruppo musicale tedesco di hard trance

Trasporti 
 Strada statale 666 di Sora
 Fiat 666, autocarro storico

Altro
 Per gli antichi Romani era il numero fortunato ai dadi della Dea Venere.
 Nell'Apocalisse di Giovanni viene citato come numero della bestia e tra i Cristiani è attualmente considerato come un simbolo del Demonio.
 Nel videogioco R-Type III: The Third Lightning uno dei boss si chiama Creature 666.